Franklin steht für:

 Franklin (Name), englischer Familienname und männlicher Vorname
 Franklin (Moderator) (eigentlich Frank Schmidt; * 1975), deutscher Fernsehmoderator
 Franklin (Einheit), die CGS-Einheit für die elektrische Ladung
 Franklin (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf der nordöstlichen Mondvorderseite

Franklin ist der Name folgender Orte:
 Franklin (Buenos Aires), Argentinien
 Franklin (Québec), Kanada
 Franklin (KwaZulu-Natal), Südafrika
 Franklin (Mannheim), Stadtteil von Mannheim
 Franclina (1939–45 Franklin), Tschechien

in den Vereinigten Staaten:
 Franklin (Alabama)
 Franklin (Arkansas)
 Franklin (Connecticut)
 Franklin (Georgia)
 Franklin (Idaho)
 Franklin (Illinois)
 Franklin (Indiana)
 Franklin (Iowa)
 Franklin (Kansas)
 Franklin (Kentucky)
 Franklin (Louisiana)
 Franklin (Maine)
 Franklin (Massachusetts)
 Franklin (Michigan)
 Franklin (Minnesota)
 Franklin (Mississippi)
 Franklin (Missouri)
 Franklin (Nebraska)
 Franklin (New Hampshire)
 Franklin (New Jersey)
 Franklin (Delaware County, New York)
 Franklin (Franklin County, New York)
 Franklin (North Carolina)
 Franklin (Ohio)
 Franklin (Pennsylvania)
 Franklin (Tennessee)
 Franklin (Texas)
 Franklin (Vermont)
 Franklin (Virginia)
 Franklin (West Virginia)
 Franklin (Wisconsin), im Milwaukee County
 Franklin (Jackson County, Wisconsin)
 Franklin (Sheboygan County, Wisconsin)
 Franklin (Town, Jackson County), Town(ship) in Wisconsin
 Franklin (Town, Kewaunee County), Town(ship) in Wisconsin
 Franklin (Town, Manitowoc County), Town(ship) in Wisconsin
 Franklin (Town, Sauk County), Town(ship) in Wisconsin
 Franklin (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin
 Franklin County, Countys
 Franklin Township, Townships
 State of Franklin, North Carolina

Franklin ist der Name folgender Unternehmen:
 Franklin Electronic Publishers, Hersteller u. a. von Sprachcomputern
 H. H. Franklin Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Franklin Engine Company

Franklin ist der Name folgender Schiffe:
 Franklin (Schiff, 1798), 80-Kanonen-Linienschiff der Tonnant-Klasse der französischen (1798) und als HMS Canopus der britischen Marine (1798–1887)
 Franklin (Schiff, 1871), ein Schiff des Baltischen Lloyds
 Franklin (Schiff), Schiff der Reichsflotte des Deutschen Bundes
 USS Franklin, Schiffe der amerikanischen United States Navy

Siehe auch:
 Ben Franklin (Begriffsklärung)
 Franklin-Distrikt (Kanada), ehemaliges Verwaltungsgebiet
 Franklin District (Neuseeland),  ehemaliges Verwaltungsgebiet
 Franklin-Insel, diverse Inseln
 Franklin Institute, ein Museum in Philadelphia
 Franklin-Oszillator, elektronische Oszillatorschaltung
 Franklin Park (Begriffsklärung)
 Franklin Point, Landspitze von Intercurrence Island im Palmer-Archipel, Antarktis
 Franklin-Riff
 Franklin Electric
 Franklin Rock
 Franklin River, diverse Flüsse
 Franklin Shoals, Untiefen vor der Franklin-Insel, Antarktis
 Franklin Square (Begriffsklärung)
 Franklinville, diverse Ortschaften
 Lycée Saint Louis de Gonzague in Paris
 Mount Franklin, diverse Berge
 Universitätsklinikum Benjamin Franklin